Tlepólemo es el nombre de diversos personajes griegos, históricos y mitológicos:

 Tlepólemo, hijo de Heracles que luchó en el lado aqueo en la Guerra de Troya
 Tlepólemo, arconte epónimo de Atenas en el 463 a. C.
 Tlepólemo, uno de los generales de Alejandro Magno en 336-323 a. C.
 Tlepólemo, regente del Egipto Ptolemaico c. 200 a. C.